Neuf navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Undaunted :
 Le  était un navire de 28 canons de sixième rang, anciennement le navire magasinier et prisonnier français La Bienvenue, capturé par les Britanniques en 1794 et vendu en 1795.
 Le HMS Undaunted était auparavant le HMS Arethusa, un navire de cinquième rang de 38 canons capturé par les Français en 1793. Il a été rebaptisé HMS Undaunted en 1795 et a fait naufrage en 1796.
 Le  était un scute capturé aux Pays-Bas en 1799 par le HMS Pylades, transformé en navire de guerre temporaire et vendu en 1800.
 Le  était un navire de 38 canons de cinquième rang lancé en 1807, utilisé comme cible à partir de 1856 et démantelé en 1860.
 Le  était une frégate à hélice en bois lancée en 1861 et vendue en 1882.
 Le  était un croiseur de classe Orlando lancé en 1886 et démantelé en 1907.
 Le  était un croiseur léger de la classe Arethusa lancé en 1914 et démoli en 1923.
 Le  était un sous-marin de classe U lancé en 1940 et coulé en 1941.
 Le  était un destroyer de classe U lancé en 1943, converti en frégate anti-sous-marine entre 1952 et 1954, et coulé comme cible en 1978.

Undaunted